Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die New Haven Open at Yale 2013 des Damentennis. Insgesamt haben 48 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teilgenommen. Hsieh Su-wei rückte aufgrund von Absagen und Annika Beck als Lucky Loser noch nachträglich ins Hauptfeld nach.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)